'Allelujah! Don't Bend! Ascend! é o quarto álbum de estúdio da banda canadense de post-rock Godspeed You! Black Emperor, lançado em 2012.

Faixas
CD
 "Mladic" - 20:00
 "Their Helicopters' Sing" - 6:30
 "We Drift Like Worried Fire" - 20:07
 "Strung Like Lights at Thee Printemps Erable" - 6:32

Vinil
 12" (A)
 "Mladic" - 19:53
 "We Drift Like Worried Fire" - 19:57
 7" (B)
 "Their Helicopters' Sing" - 6:24
 "Strung Like Lights at Thee Printemps Erable" - 8:28

Álbuns de Godspeed You! Black Emperor
Álbuns de 2012